Miloš Kelemen (né le  à Zvolen en Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HKm Zvolen, il commence sa carrière en sénior dans l'Extraliga slovaque lors de la saison 2016-2017. Il remporte le titre national en 2021.

En 2022, il signe un contrat avec les Coyotes de l'Arizona. Il part en Amérique du Nord et est assigné aux Roadrunners de Tucson, club école des Coyotes dans la Ligue américaine de hockey.
Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Coyotes le  face aux Ducks d'Anaheim.

Carrière internationale
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2021. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2022 durant lesquels la Slovaquie remporte la médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2016-2017 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 23|| 2|| 2|| 4|| 4|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 10|| 0|| 1|| 1|| 2|| 10|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2017-2018 || Slovaquie U20 || Extraliga slovaque || 21|| 2|| 1|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Slovaquie U20 || 1.liga slovaque || 2|| 2|| 2|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HC Slovan Bratislava || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 16|| 1|| 5|| 6|| 8|| 12|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2019-2020 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 48|| 9|| 9|| 18|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 45|| 19|| 19|| 38|| 60|| 11|| 6|| 0|| 6|| 16
|-
| 2021-2022 || BK Mladá Boleslav || Extraliga tchèque || 44|| 5|| 13|| 18|| 12|| 14|| 9|| 3|| 12|| 14
|-
| 2022-2023 || Roadrunners de Tucson || LAH || || || || || ||
|-
| 2022-2023 || Coyotes de l'Arizona || LNH || || || || || ||

Références

Naissance en juillet 1999
Naissance à Zvolen
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé de bronze olympique slovaque
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Coyotes de l'Arizona